Repulse kan syfta på:

 HMS Repulse – ett antal fartyg i brittiska flottan
 Repulse Bay, äldre namn på orten Naujaat, Nunavut, Kanada